Pterapherapteryx hexaptera är en fjärilsart som beskrevs av Pierre André Latreille 1805. Pterapherapteryx hexaptera ingår i släktet Pterapherapteryx och familjen mätare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mätare
hexaptera